To je seznam nesreč s smrtnim izidom na dirkah za veliko nagrado; se pravi seznam vseh tistih dirkačev, ki so se smrtno ponesrečili na katerem koli delu dirke za Veliko nagrado pred začetkom Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1950.

Glej tudi 
 Seznam nesreč s smrtnim izidom v Formuli 1

Opombe 

Dirkanje za Velike nagrade
Smrtne nesreče dirk za Veliko nagrado